Infantka Marie z Guimarães (12. srpna 1538, Lisabon – 7. září 1577, Parma) byla portugalská infantka, dcera infanta Eduarda Portugalského, vévody z Guimarães (syn Manuela I. Portugalského) a jeho manželky Isabely z Braganzy. Dne 11. listopadu 1565 se vdala za prince Alessandra Farneseho, vévodou z Parmy pozdějšího vévodu z Parmy a Piacenzy a stala se dědičnou princeznou Parmy.

Zemřela 7. září 1577 a pohřbena byla ve Svatyni Santa Maria della Steccata v Parmě.

Děti 
 1. Markéta Farnese (7. 11. 1567 Parma – 13. 4. 1643 tamtéž) po krachu manželství přijala klášterní sliby a později se stala abatyší kláštera sv. Alexandra v Parmě
 ⚭ 1581 Vincenzo I. Gonzaga (21. 9. 1562 Mantova – 9. 2. 1612 tamtéž), vévoda z Mantovy a Montferratu od roku 1587 až do své smrti, jejich manželství nebylo naplněno a roku 1583 byl sňatek anulován
 2. Ranuccio Farnese (28. 3. 1569 Parma – 5. 3. 1622 tamtéž), vévoda z Parmy, Piacenzy a Castra od roku 1592 až do své smrti
 ⚭ 1600 Markéta Aldobrandini (29. 3. 1588 Capodimonte – 9. 8. 1646 Parma) 
 3. Eduard Farnese (7. 12. 1573 Parma – 21. 2. 1626), kardinál

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Portugalské infantky
Dědičné parmské princezny
Avizové
Farnese
Narození 12. srpna
Narození v roce 1538
Narození v Lisabonu
Úmrtí 7. září
Úmrtí v roce 1577
Úmrtí v Parmě
Pohřbení ve svatyni sv. Marie ze Steccaty
Ženy